20 halerzy czechosłowackich (1921)
 20 halerzy czechosłowackich (1972)
 20 halerzy czechosłowackich (1991)